Кубок Македонии по футболу 2012/2013 () — 21-й розыгрыш Кубка Македонии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Информация о турнире на macedonianfootball.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2012/2013
2012 год в Северной Македонии
2013 год в Северной Македонии
Македония